Howard Davies (1879-1947) – attore britannico 
 Howard Davies – regista britannico
 Howard Davies (1944) – atleta britannico 
 Howard Davies (1965-) – copilota di rally britannico
 John Howard Davies – attore e regista britannico